Zetterberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Zetterberg 2 198
 Setterberg 378
 Sätterberg 73
 Zätterberg 25

Tillsammans blir detta 2 674 personer.

Personer med efternamnet Zetterberg eller med varianter av detta namn

A 

 Albert Zetterberg (1883–1955), konstnär
 Albin Zetterberg (1884–1961), ingenjör
 Alexandra Zetterberg (född 1966), skådespelare och dansare
 Anna Zetterberg (1858–1932), skådespelare

B
 Bertz Zetterberg (1930–2011), ishockeyspelare
 Bo Zetterberg (1917–1981), läkare, epidemiolog, professor

C 
 Carl Zetterberg (1878–1949), byggnadsingenjör
 Carl Setterberg (1853–1941), apotekare och företagare
 Carl Axel Setterberg (1812–1871), stadsplanerare och arkitekt
 Christer Zetterberg (1941–2012), industriman och företagsledare
 Claes Zetterberg (1916–1998). målare och tecknare

E 
 Elsa Zetterberg-Ström (1870–1939), bildkonstnär
 Emma Zetterberg (född 1979), programledare, dokusåpadeltagare och sångerska
 Ester Zetterberg (1919–2007), tecknare och grafiker
 Eva Zetterberg (född 1947), politiker (vänsterpartist) och diplomat
 Eva Zetterberg (konstnär) (1911–1999), konstnär

G
 Göran Setterberg (född 1944), filmproducent, regissör och manusförfattare

H 
 Hanna Zetterberg (född 1973), barnskådespelare, politiker och författare
 Hans L. Zetterberg (född 1927), sociolog och chefredaktör
 Harald Zetterberg (1837–1917), godsägare och filantrop
 Henrik Zetterberg (född 1980), ishockeyspelare
 Henrik Zetterberg (professor) (född 1973), neurokemist
 Herman Zetterberg (1904–1963), politiker
 Hildur Zetterberg-Bäckvall (1904–1987), målare
 Hjalmar Setterberg (1857–1929), direktör och politiker
 Hugo Zetterberg (1863–1931), jurist

J 
 Jakob Setterberg (född 1974), skådespelare, programledare och programpresentatör
 Jan Zetterberg (1942–2006), teaterchef
 Jan-Olof Zetterberg (född 1964), ishockeyspelare
 Johan August Zetterberg (1810–1878), politiker, riksdagsman

K 
 Kent Zetterberg (född 1946), historiker, professor emeritus
 Kurt Zetterberg (1887–1962), militär och idrottsledare

L 

 Lars H Zetterberg (1925–2017), ingenjör, forskare och professor
 Leif Zetterberg (född 1949), politiker (centerpartist) och ämbetsman

M 
 Maja Setterberg (1876–1950), målare och grafiker
 Margaretha "Greta" Zetterberg (1733–1803), finländsk vävare 
 Mats Zetterberg (född 1951), sångare

N
 Nisse Zetterberg (1910–1986), konstnär

O 
 Olle Zetterberg (född 1951), jurist och VD för Stockholm Business Region 
 Olle Zetterberg (arkitekt) (född 1909), arkitekt

P 
 Patrik Zetterberg (född 1971), ishockeyspelare
 Pehr Zetterberg (aktiv på 1700-talet), målare
 Pär Zetterberg (född 1970), fotbollsspelare

R
 Rolf Zetterberg (1921–1997), målare

S 

 Seppo Zetterberg (född 1945), finländsk historiker och författare
 Stig Zetterberg (1919–2007), ingenjör och företagsledare
 Sven Zetterberg (född 1952),  blues- och soulmusiker, vokalist och låtskrivare
 Sven Zetterberg (direktör) (1918–1969)
 Sven Zetterberg (ingenjör)  (1913–1994)

T 
 Titus Setterberg (1859–1922), kamrer och målare
 Torbjörn Zetterberg, kontrabasist

U 
 Ulla Zetterberg (1923–2011), skådespelare och sångare

Å
 Åke Zetterberg (1908–1985), präst och politiker socialdemokrat
 Åsa Zetterberg (född 1975), statstjänsteman, digitaliseringschef

Se även
 Fredriksson, Kullhammar & Zetterberg, jazzgrupp
 Torbjörn Zetterberg Hot Five, jazzgrupp

Referenser

Noter 

Svenska efternamn